Zerneck ist der Familienname folgender Personen:

 Danielle von Zerneck (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Frank von Zerneck (* 1940), US-amerikanischer Filmproduzent
 Frank von Zerneck Jr. (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler und Autorenfilmer
 Peter von Zerneck (1908–1992), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch

 Jakob Heinrich Zernecke (1672–1741), deutscher Verwaltungsbeamter (Bürgermeister)